Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Carolina de Sud.

Oameni
 
Carolina de Sud